Sultanaat Demak, een historisch sultanaat in het huidige Indonesië, heeft bestaan van 1475 tot 1548
 Demak (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Midden-Java
 Demak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Demak in de Indonesische provincie Midden-Java
 Demak (stad), een stad in het regentschap Demak
 Station Demak, een station in onderdistrict Demak